Wernhartsgrub heißen folgende geographische Objekte:

 Wernhartsgrub (Gemeinde Eggerding), Ortschaft der Gemeinde Eggerding, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Wernhartsgrub (Gemeinde St. Marienkirchen), Ortschaft der Gemeinde Sankt Marienkirchen bei Schärding, Bezirk Schärding, Oberösterreich